Pärlbandsfotingar (Blaniulidae) är en familj av mångfotingar. Pärlbandsfotingar ingår i ordningen cylinderdubbelfotingar, klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Blaniulidae 43 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Cylinderdubbelfotingar